La Molina (distrito)
 La Molina (estação de esqui)

Desambiguação